Příjmení Gelfand nosí více osob:

 Alan Gelfand (* 1963) – americký skateboardista
 Boris Gelfand (* 1969) – izraelský šachista narozený v Bělorusku
 Israel Gelfand (1913–2009) – sovětský matematik ukrajinského původu
 Vladimir Natanovič Gelfand (1923–1983) – důstojník Rudé armády, autor deníkových záznamů

Ruská příjmení